Il singolare femminile del torneo di tennis Schenectady Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Brenda Schultz che ha battuto in finale Alexia Dechaume 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Anke Huber (quarti di finale)
 Julie Halard (secondo turno)
 Marianne Werdel (semifinali)
 Rachel McQuillan (quarti di finale)

 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (secondo turno)
 Brenda Schultz (campionessa)
 Elena Brjuchovec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1991